Alexander Mitchell House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Alexander Mitchell House (Utah), ID-Nr. 83003955
 Alexander Mitchell House (Wisconsin), ID-Nr. 86003852